Rilla ist der Name folgender Personen:
 Paul Rilla (1896–1954), deutscher Literaturhistoriker und Literaturkritiker
 Walter Rilla (1894–1980), deutscher Schauspieler
 Wolf Rilla (1920–2005), britischer Filmregisseur und Drehbuchautor deutscher Herkunft; Sohn von Walter Rilla
 Joe Rilla, Künstlername des deutschen Rappers und Produzenten Hagen Stoll (* 1975)

Siehe auch:
 Rila (Begriffsklärung)